MTG steht für:
 Magic: The Gathering, ein Sammelkartenspiel 
 Malteser Trägergesellschaft, eine Trägergesellschaft von medizinischen und sozialen Einrichtungen
 Maria-Theresia-Gymnasium bzw. Marie-Therese-Gymnasium, Schulen, die nach der letzten Königin Bayerns Marie Therese benannt wurden
 Meteosat Third Generation, Satellitentechnologie der EUMETSAT
 Modern Times Group ein schwedisches Medienunternehmen
 Mons-Tabor-Gymnasium, ein deutsches Gymnasium

MtG steht für:
 Methanol to Gasoline (MtG-Verfahren), die Umwandlung von Methanol zu hochoktanigen Ottokraftstoffen

Abkürzung